Motociklistična Velika nagrada Katarja 2008 je bila prva dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2008. Potekala je 9. marca 2008 in je bila prva nočna dirka motociklističnega prvenstva v zgodovini tega športa.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2008
2008